Palwe steht für:

 Palwe, Bambusflöte in Myanmar, siehe Palwei
 Palwe, altertümliche Bezeichnung für eine Heidelandschaft in Ostpreußen, siehe Palvė